Квалификациите за Световното първенство по футбол 2014 са серия от турнири, организирани от шестте конфедерации на ФИФА. В Световното първенство по футбол 2014 участват 32 отбора. Едно място е заето от домакините, . Няма автоматично класиране за настоящите шампиони (). Останалите 31 места са определени чрез квалификации, в които участват 207 страни от шестте конфедерации на ФИФА.

, ,  и  не участват.

Класирани отбори

Процес на квалификации 
Жребият за квалификациите е проведен на 30 юли 2011 в Марина да Глория, Рио де Жанейро, Бразилия.

Всяка конфедераця ще има определен брой участници:
 Европа (УЕФА): 13 места
 Африка (КАФ): 5 места
 Азия (АФК): 4 или 5 места
 Южна Америка (КОНМЕБОЛ) 4 или 5 места (+ Бразилия, които се класират автомативно като домакин, 5 или 6 места)
 Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ): 3 или 4 места
 Океания (ОФК): 0 или 1 места

УЕФА и КАФ имат гарантирани брой места, докато броя на участниците от другите конфедерации се определя чрез плейофи между петия отбор на Азия, четвъртия на КОНКАКАФ, петия на КОНМЕБОЛ и първия на Океания. Теглене определя двойките мачове между тези четири отбора.

АФК 

Квалификациите започват с два етапа с по два кръга директни елиминации – първият са на 29 юни и 2/3 юли 2011 и вторият на 23 и 28 юли – намалявайки броя на отборите за главното теглене на 20. Както през 2010, третият етап се състои от 5 групи по 4 отбора (като мачовете се провеждат между септември 2011 и февруари 2012) като първите 2 отбора във всяка група продължават в 2 групи по 5, които ще играят в друг етап през 2012. Първите два отбора от всяка група се класират директно за финалите през 2014, докато двата трети отбора играят плейоф за шанс да се класират чрез мач с отбор от зона Южна Америка.

Тегленето за първите два етапа бе в Куала Лумпур на 30 март 2011.

Квалификационния процес започва с 43 нации борещи се за четири и половина места. Към 10 септември 2013, 39 нации са елиминирани, 4 се класират: Япония, Австралия, Иран и Република Корея.

Крайно класиране (Четвърти етап)

Плейоф за пето място (Пети етап) 

|}

КАФ 

52 отбора от 53-те национални асоциации под ръководството на КАФ участват в серия от квалификации, за да определят петте места от континента за следващото световно първенство. Предложеният формат, обявен на 16 май 2011, започва с първи етап от 12 двукръгови мача с директни елиминации, които се провеждат на 11 и 15 ноември 2011. Мачовете, включващи 24-те най-ниско поставени отбори според световното класиране на ФИФА, са изтеглени в Бразилия на 30 юли 2011. 12-те победители се присъединят към останалите 28 участници от КАФ във втори етап, който се състои от 10 групи по 4 отбора. Победителите от всяка група – мачовете се играят между юни 2012 и септември 2013 – продължават към трети етап от 5 мача в два кръга. 5-те победители от този етап – играни през октомври и ноември 2013 – продължават към финалите на Световното първенство 2014.

Трети етап 

|}

УЕФА 

Европейските квалификации започват през септември 2012 г., след Евро 2012.

Всички 53 нации под ръководството на УЕФА участват в квалификационния процес, борейки се за 13 свободни места. Има осем групи по шест отбора и една група от пет отбора. Деветте победителя се класират, докато осемте втори играят плейофи за четирите останали свободни места.

Крайно класиране (Първи етап)

Втори етап 

Най-добрите 8 втори отбора се състезават във втория кръг, който се нарича бараж. Осемте отбора се разделят на 4 двойки и играят мачове като гост и домакин. Мачовете се играят на 15 и 19 ноември 2013 година.

|}

КОНКАКАФ 

През май 2010, КОНКАКАФ обявява вероятната промяна на начина на квалификации за световното 2014, която ще започне с предварителен етап на директни елиминации последван от три групови фази. Впоследствие, предложенията не са одобрени. КОНКАКАФ използва отново финален етап от шест отбора. Най-ниско класираните десет нации играят два мача, като петте победителя се присъединяват към нациите класирани между 7-25 във втория етап. Има шест групи по четири отбора и шестте победителя се присъединяват към нации 1-6 в трети етап. След това остават три групи по четири отбора и първите два отбора във всяка група продължават към четвърти етап. Шестте нации сформират една група като първите три нации се класират, а четвъртата играе плейоф срещу Нова Зеландия от ОФК.

35 национални отбора започват квалификационния процес, борейки се за три и половина места. 31 нации са елиминирани, като  се отказват.

Крайно класиране (Четвърти етап)

КОНМЕБОЛ 

Като домакин  се класират автоматично. Останалите девет отбора играят в една група, играейки два мача всеки срещу всеки (като домакини и гости), като мачовете започват през октомври 2011. Първите четири отбора се класират за Световното първенство, а петия играе плейоф срещу Йордания от Азия.

ОФК 

11 нации започват квалификационния процес, борейки се за половин място.

Четирите най-ниско поставени нации (, ,  и ) се състезават в първия етап от квалификациите: турнир за определяне на победител от четирите, провеждащ се в Самоа между 22-26 ноември 2011. Победителят от групата се присъединява към 7-те отбора от ОФК от Купата на нациите 2012, което замества втория квалификационен етап. Четирите полуфиналиста от купата на нациите продължават в третия етап, в който всеки играе срещу всеки като домакин и като гост, като мачовете се провеждат между 7 септември 2012 и 26 март 2013.

Победителят от третия етап се състезава в плейоф от два мача срещу Мексико от КОНКАКАФ за правото на участие на финалите на Световното първеснтво по футбол 2014.

Крайно класиране (Трети етап) 

Полуфиналистите на Купата на нациите на ОФК 2012 се класират за третия етап.

Плейофи между конфедерациите

АФК с/у КОНМЕБОЛ 

|}

КОНКАКАФ с/у ОФК 

|}

Източници